Palais Rosenberg steht für:
 Palais Rosenberg, früherer Name des Rathauses in Klagenfurt am Wörthersee, Österreich, siehe Neues Rathaus (Klagenfurt am Wörthersee)
 Palais Rosenberg, Palais in Prag, Tschechien, siehe Theresianisches Adeliges Damenstift

Siehe auch:
 Schloss Rosenberg